Feldner bezeichnet:

 Eduard Feldner (1817–1874), deutscher Politiker und Pädagoge
 Gundisalvus Feldner (1849–1919), österreichischer Ordensgeistlicher (Dominikaner) und Religionsphilosoph 
 Josef Feldner (1887–1973), österreichischer Kinderarzt und Judenretter  
 Ludwig Feldner (1805–1890), deutscher lutherischer Theologe   
 Feldner (Gemeinde Prägraten am Großvenediger), Rotte in Prägraten am Großvenediger